Greatest Remix Hits 4 е ремикс албум на австралийската певица Кайли Миноуг.

Списък с песните 
 Диск 1
 Better the Devil You Know (Movers and Shakers Mix) – 7:45
 The Loco-Motion (Chugga-Motion Mix) – 7:41
 Glad to Be Alive (7" Mix) – 3:41
 The Loco-Motion (12" Master) 9:13
 Hand on Your Heart (The Heartache Mix) – 5:22
 Step Back in Time (Harding/Curnow Remix) – 6:46
 What Do I Have to Do? (Extended LP Mix) – 8:08
 Word Is Out (Dub 1) – 3:54
 No World Without You (Original 7" Mix) – 2:54
 Do You Dare? (Italia 12" Mix) – 5:21

 Диск 2
 Especially for You (Original 12" Mix) – 4:59
 Wouldn't Change a Thing (Yo Yo's 12" Mix) – 6:38
 Never Too Late (Oz Tour Mix) – 5:05
 Better the Devil You Know (Dave Ford Remix) – 5:49
 Step Back in Time (Original 12" Mix) – 8:08
 One Boy Girl (12" Mix) – 4:56
 Word Is Out (Summer Breeze 12" Mix) – 7:43
 Live and Learn (Original 12" Mix) – 5:56
 Right Here, Right Now (Tony King 12" Mix) – 7:56
 Finer Feelings (Brothers in Rhythm Dub) – 4:10
 Celebration (Original 7" Mix) – 4:32

Външни препратки 
 Официален сайт 

Албуми на Кайли Миноуг
Музикални албуми от 1998 година